Schlenke steht für:

 eine Wasserrinne im Moor, siehe Bult-Schlenken-Komplex

Schlenke ist der Familienname folgender Personen:
 Dorothee Schlenke (* 1961), deutsche evangelische Theologin und Religionspädagogin
 Hubertus Schlenke (* 1969), deutscher Kunstsachverständiger sowie Vorstandsmitglied der Felix-Nussbaum-Foundation
 Manfred Schlenke (1927–1997), deutscher Historiker
 Peter Schlenke (* 1965), deutscher Arzt und Universitätsprofessor